Лештина може бити:

 Лештина (Усти на Орлици), насељено мјесто у округу Усти на Орлици, Пардубички крај, Чешка Република
 Лештина (Шумперк), насељено мјесто у округу Шумперк, Оломоуцки крај, Чешка Република